

Geografia

Estados, províncias e departamentos
Sucre (departamento) –  departamento da Colômbia
Sucre (estado) – estado da Venezuela
Sucre (província) – província do Peru, localizada no departamento de Ayacucho

Cidades, distritos e municípios
Sucre – capital administrativa da Bolívia
Sucre (distrito de Celendín) – cidade do Peru, localizada na província de Celendín
Sucre (Bolívar) – município da Venezuela, localizado no estado de Bolívar
Sucre (Yaracuy) – município da Venezuela, localizado no estado de Yaracuy
Sucre (Falcón) – município da Venezuela, localizado no estado de Falcón
Sucre (Mérida) – município da Venezuela, localizado no estado de Mérida
Sucre (Miranda) – município da Venezuela, localizado no estado de Miranda
Sucre (Sucre) – município da Venezuela, localizado no estado de Sucre
Sucre (Trujillo) – município da Venezuela, localizado no estado de Trujillo
Sucre (Táchira) – município da Venezuela, localizado no estado de Táchira
Sucre – município da Venezuela, localizado no estado de Aragua
Sucre (Santander) – município da Colômbia, localizado no departamento de Santander

Numismática
SUCRE – moeda da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos
Sucre (moeda) – antiga moeda do Equador

Desambiguação
Desambiguações de topônimos